Il doppio del torneo di tennis Washington Star International 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brian Gottfried e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale Arthur Ashe e Jimmy Connors 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (Campioni)

  Fred McNair /  Sherwood Stewart (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Washington Star International 1976